USS Skate je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Skate (SS-305) 
 USS Skate (SSN-578)

Skate